Pyrites (griechisch) steht in alten Texten für:

 Feuerstein
 Pyrit
 Markasit